

Парлі — місто, округ Бід, дивізіон Аурангабад, штат Махараштра

Парлі — муніципалітет, регіон Бургундія, департамент Йонна